Pesta kan syfta på:

 Pesta (film) – en indonesisk film från 1991

Geografi

Grekland 

 Pestá, ort, Epirus, Nomós Ioannínon,